Че́стер () — англомовне ім'я, прізвище або топонім.

Топонім

Честер — гора в Канадських скелястих горах (Альберта, Канада).

Честер () — місто в Англії.

Честер — назва округів у США.
 Честер — місто, штат Арканзас
 Честер — місто, штат Коннектикут
 Честер — місто, штат Джорджія
 Честер — місто, штат Іллінойс
 Честер — місто, штат Айова
 Честер — місто, штат Мен
 Честер — місто, штат Массачусетс
 Честер — місто, штат Монтана
 Честер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Честер — місто в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Честер — місто в окрузі Воррен, штат Нью-Йорк
 Честер — місто, штат Пенсільванія
 Честер — місто, штат Південна Кароліна
 Честер — місто, штат Техас
 Честер — місто, штат Вермонт
 Честер — місто, штат Західна Вірджинія
 Честер — місто, штат Вісконсин
 Честер — селище, штат Небраска
 Честер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Честер — селище, штат Нью-Йорк
 Честер Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Честер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Честер — переписна місцевість, штат Меріленд
 Честер — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Честер — переписна місцевість, штат Оклахома
 Честер — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Честер — переписна місцевість, штат Вермонт
 Честер — переписна місцевість, штат Вірджинія

Ім'я 

 Честер Алан Артур (; 1829—1886) — 21-й президент США, республіканець.
 Честер Беннінгтон (; 1976) — музикант, вокаліст гурту Linkin Park.
 Честер Дьюї (; 1784—1867) — американський ботанік, викладач математики, фізики, хімії, геології та ботаніки, педагог.
 Честер Карлсон (; 1906—1968) — американський фізик та винахідник.
 Честер Конклін (; 1886—1971) — американський актор.
 Честер Морріс (; 1901—1970) — американський актор.
 Честер Німіц (; 1885—1966)  — головнокомандувач тихоокеанського флоту США під час Другої світової війни, адмірал флоту США

Прізвище 

 Ванесса Лі Честер (; 1984) — американська теле- і кіноактриса, найвідоміша за ролями у фільмах «Парк Юрського періоду: Загублений світ» та «Маленька принцеса».
 Джеймс Честер (; 1989) — валлійський футболіст, захисник.
 Френч Дейл Честер (; 1850—1931) — американський скульптор, майстер меморіальної пластики і монументів.

Інше 
 Честер (сир) — англійський сир.
 Граф Честер () — один з дворянських титулів середньовічної Англії.